Yuyi Tsutsumi (* 22. Dezember 1989) ist ein japanischer Diskuswerfer und seit 2020 Inhaber des japanischen Landesrekordes in dieser Disziplin.

Sportliche Laufbahn 
Erste internationale Erfahrungen sammelte Yuyi Tsutsumi bei der Sommer-Universiade 2013 in Kasan, bei der er mit einer Weite von 58,43 m den siebten Platz belegte. Zwei Jahre später nahm er an den Asienmeisterschaften in Wuhan teil und erreichte dort mit 52,49 m Rang elf. 

2012, von 2015 bis 2017 sowie 2017 wurde Tsutsumi japanischer Meister im Diskuswurf.

Weblinks 
 

Diskuswerfer (Japan)
Universiadeteilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Japanischer Meister (Leichtathletik)
Japaner
Geboren 1989
Mann